Буцька селищна об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Уманському районі Черкаської області. Адміністративний центр — смт Буки.

Утворена 19 вересня 2017 року шляхом об'єднання Буцької селищної ради та Багвянської, Кутівської сільських рад Маньківського району.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади були включені Кислинська, Русалівська сільські ради Маньківського району та Новогребельська, Червонокутська сільські ради Жашківського району.

Населені пункти 
У складі громади 1 смт (Буки) і 7 сіл: Багва, Кислин, Кути, Нова Гребля, Русалівка, Улянівка, Червоний Кут.

Примітки 

Громади Уманського району